

Patronyme 
Mancinelli est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
Adelfino Mancinelli (né en 1908), haltérophile italien ;
Giuseppe Mancinelli (1813-1879), peintre italien ;
Graziano Mancinelli (1937-1992), cavalier italien ;
Laura Mancinelli (1933-2016),  écrivain et universitaire italienne ;
Luigi Mancinelli (né en 1848-1921), chef d'orchestre, violoncelliste et compositeur italien ;
Stefano Mancinelli (né en 1983), joueur italien de basket-ball.

Patronyme italien